Бумеранг може да се отнася за:

 Бумеранг, аборигенско оръжие
 Бумеранг, радио в Габрово
 Бумеранг, анимационен канал на Тайм Уорнър
 Бумеранг, български филм от 1979 г.
 Бумеранг, американски филм от 1992 г.